

Persone
 Albert Tafel (1876-1935) – medico, geografo tedesco
 Emil Otto Tafel (1838-1914) – architetto tedesco
 Franz Tafel (1799-1869) – politico tedesco
 Gottlieb Lukas Friedrich Tafel (1787-1860) – filologo classico e bizantinista tedesco
 Gottlob Tafel (1801-1874) – giurista e politico tedesco
 Gustav Tafel (1830-1908) – sindaco di Cincinnati, ufficiale statunitense
 Hermann Tafel (1833-1909) – giurista e politico tedesco
 Johann Friedrich Immanuel Tafel (1796-1863) – teologo evangelico tedesco 
 Johann Friedrich Karl Leonhard Tafel (1800-1880) – traduttore tedesco
 Julius Tafel (1862-1918) – chimico tedesco
 Julius Tafel (imprenditore) (1827-1893) – imprenditore tedesco
 Karlheinz Tafel (1948-2012) – speaker radio tedesco
 Paul Tafel (architetto) (~1875 – dopo 1932) – architetto tedesco
 Paul Tafel (ingegnere) (1872-1953) – ingegnere tedesco e politico
 Sibylle Tafel (* 1966) – regista tedesca
 Tristan Tafel (* 1990) – sciatore canadese
 Victor Tafel (1881-1946) – metallurgico tedesco
 Wilhelm Tafel (1868-1931) – imprenditore tedesco

Altro 
 Tafel – organizzazione umanitaria